Серия B 2013/2014 — 82-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 23 августа 2013 года и закончится 30 мая 2014 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Сассуоло», «Эллас Верона» и «Ливорно», вышедшие в Серию А, а также «Виченца», «Асколи», «Про Верчелли» и «Гроссето», вылетевшие в Первый дивизион Профессиональной лиги. Их заменили «Палермо», «Сиена» и «Пескара», занявшие соответственно 18-е, 19-е и 20-е места в Серии А, а также команды Первого дивизиона Профессиональной лиги «Трапани» (1-е место в Группе А), «Авеллино 1912» (1-е место в Группе B), «Карпи» (победитель плей-офф в Группе А) и «Латина» (победитель плей-офф в Группе B).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Статистика и профиль чемпионата на сайте transfermarkt.it
 Чемпионат на сайте gazzetta.it

2013/2014
Италия
Футбол в Италии в 2013 году
Футбол в Италии в 2014 году